Marco Mazzola - produtor musical

Futebolistas
Sandro Mazzola - ex-futebolista italiano
Valentino Mazzola - ex-futebolista italiano, pai de Sandro.
José João Altafini - ex-futebolista ítalo-brasileiro, conhecido como Mazzola no Brasil
Marcelino Júnior Lopes Arruda - futebolista brasileiro

Localidades

Mazzola (Alta Córsega)

Desambiguações de sobrenomes